Afaq District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Al-Qadisiyya, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Bagdad.

Följande samhällen finns i Afaq District:

 ‘Afak

I övrigt finns följande i Afaq District:

 Kullar:

 Īshān Abū ar Rūs (en kulle)
 Īshān Abū Dhiyāb (en kulle)
 Īshān Abū Gharkalah (en kulle)
 Īshān Abū Ḩaţab (en kulle)
 Īshān Abū Ḩayyān (en kulle)
 Īshān Abū Ḩimār (en kulle)
 Īshān Abū Khirfān (en kulle)
 Īshān Abū Milḩ (en kulle)
 Īshān Abū Qabr (en kulle)
 Īshān Abū Şubkhāyah (en kulle)
 Īshān Abū Şubkhāyah (en kulle)
 Īshān Abū Zāyah (en kulle)
 Īshān ad Danghūrī (en kulle)
 Īshān ad Dasam (en kulle)
 Īshān Akhū Şarīḩ (en kulle)
 Īshān al Abyaḑ (en kulle)
 Īshān al Abyaḑ (en kulle)
 Īshān al Abyaḑ (en kulle)
 Īshān al Aḩmar (en kulle)
 Īshān al Aḩmar (en kulle)
 Īshān al Ḩutaymīyah (en kulle)
 Īshān al Jamrah (en kulle)
 Īshān Ālbū Yawayiş (en kulle)
 Īshān ar Rāhim (en kulle)
 Īshān aş Şakhrah (en kulle)
 Īshān as Samḩ (en kulle)
 Īshān as Sayyid Muḩammad (en kulle)
 Īshān as Sunaydīyah (en kulle)
 Īshān az Zanānīk (en kulle)
 Īshān Bilyādah (en kulle)
 Īshān Dahsh (en kulle)
 Īshān Dulayhim (en kulle)
 Īshān Fakhr (en kulle)
 Īshān Marjān (en kulle)
 Īshān Maţrūd (en kulle)
 Īshān Şabḩah (en kulle)
 Īshān Sayyid Riḑā (en kulle)
 Īshān Taknah (en kulle)
 Īshān Tall al Laḩm (en kulle)
 Īshān Tays (en kulle)
 Īshān Umm al Khizay (en kulle)
 Tall ‘Akbah (en kulle)
 Tall ‘Uwaysijān (en kulle)
 Tall Abū Şukhayr (en kulle)
 Tall ach Chabāyish al Atharī (en kulle)
 Tall al Ḩays al Atharī (en kulle)
 Tall al Jurnah al Atharī (en kulle)
 Tall al Maḩraf (en kulle)
 Tall al Mujaybah (en kulle)
 Tall aş Şukhayrī (en kulle)
 Tall Baḩrīyāt (en kulle)
 Tall Dulayhim (en kulle)
 Tall Fa'rah (en kulle)
 Tall Ḩacham (en kulle)
 Tall Hindī (en kulle)
 Tall Miţawwal Abū Qabr (en kulle)
 Tall Murawwiḩ (en kulle)
 Tall Şafīyah (en kulle)
 Tall Şuwayfī (en kulle)
 Tall Umm al Faţāyis (en kulle)
 Umm al Batt (en kulle)

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Al-Qadisiyya (provins)